Tour Championship 2019 – osiemnasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Turniej ten rozegrany został w dniach 19-24 marca 2019 roku. Jest to pierwsza edycja tego turnieju. Formuła zawodów to rozgrywki pomiędzy ośmioma najlepszymi zawodnikami w bieżącym sezonie 2018/2019. Udział w nim wzięli następujący snookerzyści: 
 Mark Allen (zwycięzca International Championship, Scottish Open oraz lider rankingu jednorocznego), 
 Ronnie O’Sullivan (zwycięzca Shanghai Masters, Champion of Champions, UK Championship i Coral Players Championship), 
 Judd Trump (zwycięzca Northern Ireland Open i Coral World Grand Prix), 
 Neil Robertson (zwycięzca Riga Masters i Welsh Open), 
 Mark Selby (zwycięzca China Championship oraz lider światowego rankingu), 
 Mark Williams (zwycięzca World Open oraz aktualny mistrz świata), 
 Stuart Bingham (zwycięzca English Open i Gibraltar Open), 
 Kyren Wilson (zwycięzca Paul Hunter Classic i German Masters). 
Firma Coral w sezonie 2018/2019  była sponsorem obecnego Coral Tour Championship 2019, a także Coral World Grand Prix oraz Coral Players Championship.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 150 000
Finalista: £ 60 000
Półfinalista: £ 40 000
Ćwierćfinalista: £ 20 000

Najwyższy break turnieju: £ 5000

Pula nagród: £ 375 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 135, 110, 106, 106, 106, 101  Neil Robertson
 134, 130, 129, 121, 113, 111, 100, 100  Ronnie O’Sullivan
 123, 117, 103  Mark Selby
 123, 105, 103  Mark Allen
 103  Mark Williams
 100  Judd Trump

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tour Championship 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Snooker w Walii
2019 w snookerze
2019 w Walii
Rankingowe turnieje snookerowe